Режин Перну () ( — , Париж) — французский историк-медиевист, писательница, основатель (1974) исследовательского центра Жанны д’Арк в Орлеане. Написала более 20 книг по истории Средневековья.

Биография 
В 1929 году окончила университет в Марселе со степенью бакалавра по литературе, а в 1933 году получила степень доктора филологических наук в Национальной школе хартий и Школе Лувра. Куратор музея в Реймсе (1947), Музея истории Франции (1949), главный куратор Национального архива и Центра Жанны д'Арк в Орлеане, который она основала в 1974 году по предложению Андре Мальро. Работу совмещала с занятиями научными исследованиями в области истории средних веков. Преподавала историю средневековой культуры в Университете Экса.

Работы 
 1946: Lumière du Moyen Age
 1953: Vie et mort de Jeanne d'Arc
 1957: Les Gaulois
 1959: Jeanne d’Arc
 1959  Les Croisés
 1960: Les Croisades
 1960: Histoire de la bourgeoisie en France
 1962: Jeanne d’Arc par elle-même et par ses témoins
 1965: Aliénor d’Aquitaine
 1969: 8 mai 1429. La libération d’Orléans
 1970: Jeanne devant les Cauchons
 1970: Héloise et Abélard
 1972: La Reine Blanche
 1974: Les Templiers
 1977: Pour en finir avec le Moyen Age
 1977: Les Hommes de la Croisade
 1980: Sources et clefs de l’art roman (в соавторстве с Madeleine Pernoud)
 1981: Jeanne d’Arc
 1982: Le Tour de France médiéval (в соавторстве с Georges Pernoud)
 1983: La Femme au temps des cathédrales
 1983: Le Moyen Age raconté à mes neveux
 1984: Les saints au Moyen Age
 1986: Jeanne d'Arc
 1988: Richard Coeur de Lion
 1990: Le Moyen Age pour quoi faire?

Библиография на русском языке 
 Перну Р., Клэн М.-В. Жанна д'Арк / Пер. с франц. Т. Пошерстник, О. Ивановой. — М.: Прогресс, 1992. — ISBN 5-01-002054-8.
 Перну Р. Алиенора Аквитанская / Пер. с франц. А.С. Васильковой. — М.: Евразия, 2001. — ISBN 5-8071-0073-5.
 Перну Р. Крестоносцы / Пер. с франц. А. Карачинского. — СПб.: Евразия, 2001. — ISBN 5-8071-0072-7Др. изд.: Крестоносцы / Пер. с франц. А. Карачинского. — М.: Вече; Евразия, 2006. — ISBN 5-9533-1372-1.
 Перну Р. Элоиза и Абеляр / Пер. с франц. Ю. Розенберг. — М.: Молодая гвардия, 2005. (Жизнь замечательных людей) — ISBN 5-235-02766-3.
 Перну Р. Ричард Львиное Сердце / Пер. с франц. А.Г. Кавтаскиной. — М.: Молодая гвардия, 2006. (Жизнь замечательных людей) — ISBN 978-5-235-03229-3.
 Перну Р. Хильдегарда Бингенская. — М.: Изд-во Францисканцев, 2014. — ISBN 978-5-89208-120-7.

Награды 

 1978: Grand Prix de la Ville de Paris
 1997: от Académie française за жизненную деятельность.

Литература

Примечания 

Выпускники Национальной школы хартий
Историки Франции
Медиевисты